Solano kan som auktorsförkortning betyda:

 Haydee Solano
 Rodolfo Solano Gómez

Robotskapade auktorsförkortningar